Каплиця — культова споруда.

Топонім 

 Каплиця — село в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства.
 Каплиця — присілок села Кужаче в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства.

Див. також 
 Часовня
 Чапел
 Шапель